Толе́до:

Населённые пункты 
 Толедо — город в Испании, столица провинции Толедо и автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Толедо (провинция) — провинция в центре Испании, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Административный центр — Толедо.
 Толедо (королевство) — королевство в составе Кастилии (1085—1833).
 Толедо — город в Уругвае.
 Толедо — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Антьокия.
 Толедо — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Северный Сантандер.
 Толедо (округ) — один из 6 округов Белиза; расположен в южной части страны.
 Толедо — город в Филиппинах.
 Толедо — административный центр округа Камберленд, Иллинойс.
 Толедо — административный центр округа Тейма, Айова.
 Толедо — невключённая территория в округе Чейс, Канзас.
 Толедо — город в округе Линкольн, Орегон.
 Толедо — город в округе Льюис, Вашингтон.

Другие значения 
 Архиепархия Толедо — католическая епархия в Испании, главная в церковной провинции Толедо.
 Толедо (тайфа) — арабская тайфа XI века.
 Толедо (футбольный клуб)
 «Толедо» — подводная лодка.

Персоналии 
 Толедо, Алехандро (род. 1948) — перуанский политик, экономист. Президент Перу (2001—2006).
 Толедо, Воутер (род. 1944) — нидерландский фигурист-одиночник.
 Толедо, Гойя (род. 1969) — испанская актриса.
 Толедо, Давид (род. 1982) — мексиканский футболист.
 Толедо, Делио (род. 1976) — парагвайский футболист.
 Толедо, Франсиско Хавьер (1959—2006) — гондурасский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1982 года.
 Толедо, Эрнан (род. 1996) — аргентинский футболист.
 Толедо, Ясниэль (род. 1989) — кубинский боксер-любитель.

См. также 
 Толеду
 Толидо